

Patronymie

 Bert Cadieu, homme politique canadien.
 Jean-Marie Cadieu (1963-), joueur français de rugby à XV.
 Martine Cadieu  (1924-2008), écrivaine, journaliste, critique musicale française.
 Trevor Cadieu, officier général canadien.